Verkannt – film del 1910 prodotto dalla Messters Projektion GmbH 
Verkannt – film del 1912 diretto da Oskar Messter